Trent, település Németországban
Trent, folyó Angliában
Trent, hercegség a középkori Lombardiában